Малеевский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Малеевский сельский округ Клинского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Малеевский сельский округ Краснинского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Малеевский сельский округ Алтайского района